Albert Waalkens (1920-2007), Nederlands boer, kunstpromotor en galeriehouder te Finsterwolde, vader van Harm Evert Waalkens
Harm Evert Waalkens (1948), Nederlands boer en PvdA-politicus, zoon van Albert Waalkens
Harm Pieter Herman Waalkens (1867-1954), Nederlands boer en burgemeester van Wedde, zoon van Hendrik Waalkens sr. en vader van Hendrik Waalkens jr.
Harry Waalkens (1922-1985), Nederlands VVD-politicus, zoon van Hendrik Waalkens jr.
Hendrik Waalkens sr. (1841-1920), Nederlands boer en burgemeester van Nieuwolda, vader van Harm Pieter Herman Waalkens
Hendrik Waalkens jr. (1897-1980), Nederlands burgemeester van Wedde en van Vlagtwedde, zoon van Harm Pieter Herman Waalkens

En verder naar:
Galerie Waalkens te Finsterwolde, ontworpen door Gunnar Daan in opdracht van Albert Waalkens